Laiha kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laiha (ö i Mellersta Karelen), Norra Karelen, 
 Laiha (ö i Joensuu), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar